Сме́ртино — название населённых пунктов в России:

 Смертино — деревня в Палехском районе Ивановской области
 Смертино — деревня в Ростовском районе Ярославской области
 Смертино — деревня в Санчурском районе Кировской области
 Смертино — до 1961 г. название деревни Заволжье Кашинского района Тверской области.
 Смертино — до 1977 г. название деревни Приречье Большесельского района Ярославской области

См. также 
 Смертин